Мости муїсків — інженерні споруди, що створювалися за часи існування держав чибча-муїсків. Відповідали культовим, економічним та військовим потребам муїсків. Натепер від них нічого не залишилося.

Характеристика 
відомості стосовно зведення мостів муїсками отримані завдяки записам іспанських хроністів. Водночас відсутні дані щодо розмірів та місць розташування цих інженерних споруд. Відповідно їх кількість була невеликою. За своїм значенням дороги у муїсків переважали перед мостами. Останні зводили переважно для перетину значних річок — Боготи, Блояки та Магдалени — або стрімких гірських потоків. Оскільких таких було небагато на території муїсків, то їх споруджували переважно для забезпечення зовнішньої торгівлі. Існувало два види мостів: свайні та підвісні («плетенні»).

Перший вид застосовувався для перетину людин та деяких не громіздких речей через бурхливі потоки. Його зводили наступним чином: по обох берегах річки вони зводили по високому стовпа, між стовпами натягували товстий канат, сплетений з волокон агави, до каната підвішували кошик. За допомогою цього досить примітивного засобу, натягнутої над гірською річкою, і перебиралися індіанці, сидячи в кошику. Якщо береги були не надто високі, застосовувався своєрідний поромний засіб: муїски сідали на дерев'яного плота, що закріплювався зверху на балці через річку, і так пересувалися. Інший варіант представляв собою більш досконалий витвір «інженерів»-муїсків. Між стовпами-сваями перекидалися оброблені дерев'яні жердини (або пласкі стовпчки), між якими вкладалися дошки.

Підвісні мости зводили з товстих тросів, які плели з волокон листя агави або ліан. Стосовно техногії створенях та встановлення таких мостів немає відомостей. За деякими даними за їх якість та підтримання у належному стані відповідали місцеві громади.

Усі ці мости (їх була невелика кількість порівняно з дорогами) зникли під час військових конфліктів між муїсками та іспанцями, а потім в ході дій влади віце-королівства Нова Гранада.

Джерела 
 PRECOLOMBIA Introducción al estudio del indígena Colombiano. Autor: Teresa Arango Bueno Ed. Sucesores de Rivadeneyra S. A. 1954
 Созина С. А. Муиски — ещё одна цивилизация древней Америки. Москва. 1969
 О ДОРОГАХ, МОСТАХ, ПОВОЗКАХ И СУДАХ

Чибча
Мости